W sezonie 1955/1956 rozegrano pierwszą edycję Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (ang. European Champion Clubs’ Cup), którego kontynuacją jest dzisiejsza Liga Mistrzów UEFA. W turnieju wystąpiło szesnaście drużyn, które w 29 meczach strzeliły 127 goli. Mecz finałowy 13 czerwca 1956 na Parc des Princes zakończył się zwycięstwem Realu Madryt nad Stade de Reims 4-3.

Kluby biorące udział w pierwszych pięciu sezonach Pucharu Europy zostały wybrane przez francuski magazyn piłkarski L’Équipe na podstawie tego, że są reprezentatywnymi i prestiżowymi klubami w Europie. Spośród pierwotnie wybranych drużyn, Chelsea F.C. została wykluczona z udziału przez The Football Association, które postrzegało turniej jako odwrócenie uwagi od krajowej piłki nożnej, a mistrzowie Szkocji Aberdeen F.C. mieli te same powody. Chelsea została zastąpiona przez Gwardię Warszawa. Ponadto zespoły Holandii (Holland Sport), Węgier (Honvédi) i Danii (BK Copenhagen) odrzuciły zaproszenia. Zastąpiły je odpowiednio PSV Eindhoven, Vörös Lobogó i AGF Aarhus. Był to również jedyny turniej UEFA, w którym uczestniczył reprezentant Saary.

Pary z pierwszej rundy zostały ustalone przez organizatorów i nie zostały wylosowane.

Drużyny

Drabinka

I runda 

|}

Pierwsze mecze

Rewanże

1/4 finału 

|}

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały 

|}

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Czołowi strzelcy 
 8 goli
  Miloš Milutinović (Partizan)

 6 goli
  Péter Palotás (Vörös Lobogó)
  Léon Glovacki (Stade Reims)

 5 goli
  René Bliard (Stade Reims)
  Héctor Rial (Real Madryt)
  Alfredo Di Stéfano (Real Madryt)

 4 gole
  Mihály Lantos (Vörös Lobogó)
  Gunnar Nordahl (Milan)
  Michel Leblond (Stade Reims)

 3 gole
  Alfred Körner (Rapid)
  Hippolyte Van Den Bosch (Anderlecht)
  John Eriksson (Djurgården)
  Eddie Turnbull (Hibernian)
  Juan Schiaffino (Milan)
  Giorgio Dal Monte (Milan)
  Joseíto (Real Madryt)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 RSSSF
 Sports History: „1955/56: Real Madrid win the first ever European Cup”

1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
Puchar Europy